Il termine Gunasekara può riferirsi a:

Persone 
 Basil Gunasekara – ammiraglio della flotta dello Sri Lanka (1929-  )
 Churchill Gunasekara – giocatore di cricket dello Sri Lanka (1894-1969)
 Tudor Gunasekara – politico dello Sri Lanka (1935-  )

Zoologia 
 Gunasekara – genere di ragni della famiglia Tetrablemmidae